La Fédération des Églises évangéliques de la RDA (en allemand : Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR ou BEK) était une organisation regroupant huit églises luthériennes et réformées créée en 1969 en République démocratique allemande à l’instigation du régime communiste.

La création de cette organisation fut, à l’origine, séparée de l’Église évangélique en Allemagne (EKD) en raison notamment de la guerre froide et des difficultés de communication dues au rideau de fer. 

Pendant la période communiste, les Églises protestantes (luthériennes, réformées et unies), majoritaires en RDA furent dans une situation très difficile, obligées de dialoguer avec le pouvoir qui les contrôlaient. La Stasi recrutaient aussi des indicateurs parmi les membres des Églises protestantes. 

Ce sont pourtant ces églises, notamment celles de Leipzig, Dresde et Berlin-Est, qui seront en partie le « fer de lance » du mouvement de contestation qui entraîneront la chute du mur de Berlin en  et à la réunification allemande en 1990. 

En , les Églises membres du BEK rejoignent de nouveau l'EKD.

Les Églises constitutives 
 l’Église régionale évangélique d'Anhalt (Evangelische Landeskirche Anhalts).
 l’Église évangélique en Berlin - Brandebourg (Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg). 
 l’Église évangélique du secteur ecclésiastique de Görlitz (Evangelische Kirche des Görlitzer Kirchengebietes), devenue l’Église évangélique de Haute-Lusace silésienne en 1991).
 l’Église évangélique de la province de Greifswald (Evangelische Landeskirche Greifswald), devenue l’Église Poméranienne évangélique en 1991.
 l’Église régionale évangélique luthérienne du Mecklembourg (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs)
 l'Église évangélique de la province ecclésiastique de Saxe (Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen).
 l’Église régionale évangélique luthérienne de Saxe (Evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens).
 l'Église évangélique luthérienne en Thuringe (Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen).

Président de la Fédération des Églises protestantes de la RDA 
 de 1969 à 1981 : le  Albrecht Schönherr, Église évangélique en Berlin-Brandebourg 
 de 1981 à 1982 : le  Werner Krusche, Église évangélique de la province ecclésiastique de Saxe 
 de 1982 à 1986 : le  Johannes Hempel, Église régionale évangélique luthérienne de Saxe
 de 1986 à 1990 : le  Werner Leich, Église évangélique luthérienne en Thuringe
 de 1990 à 1991 : le  Christoph Demke, Église évangélique de la province ecclésiastique de Saxe

 
République démocratique allemande
Religion à Berlin
Religion en Brandebourg
Religion en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
Religion en Saxe
Religion en Saxe-Anhalt
Religion en Thuringe
Histoire du protestantisme en Allemagne
Organisme fondé en 1969
Organisme disparu en 1991